Омри Кац (, род. ) — американский актёр.

Омри Кац наиболее известен по роли Джона Росса Юинга III, сына Сью Эллен Юинг (Линда Грей) и Джей Ара (Ларри Хэгмэн) в длительном телесериале «Даллас», где он снимался с 1983 по 1991 год, а в 1996 году повторил свою роль в телефильме-продолжении «Даллас: Джей Ар возвращается».

После «Далласа», Кац сыграл главную роль в телесериале «Мистический городок Эйри в Индиане», который был закрыт после одного сезона, а также снялся в фильмах «Приключения в Городе Динозавров», «Дневной сеанс» и «Фокус-покус». За свою работу на телевидении и в кино он пять раз номинировался на премию «Молодой актёр», а также получил награду «Дайджеста мыльных опер» за роль в «Далласе». Он ушел с экранов в начале двухтысячных и переехал с семьей в Израиль.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения США
Дети-актёры США
Актёры мыльных опер США